

Patronymes 
Doumtchev (masculin ; ) ou Doumtcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iouri Doumtchev (1958-2016), athlète russe spécialiste du lancer du disque
 Natalia Doumtcheva (1992-), joueuse de volley-ball russe

Patronyme russe